

Codici 
 3T – codice vettore IATA di Turan Air

Musica 
 3T – gruppo musicale statunitense